Егор Гаврильевич Саввинов (1930—1996) — советский хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР VI созыва (1962—1966).

Родился в Вилючанском наслеге Сунтарского района.

После окончания сельхозтехникума работал главным зоотехником в совхозах «Тойбохойский» и «Дюллюкю», в управлениях сельского хозяйства района и улуса.

С 1965 по 1968 г. — председатель Усть-Алданского райисполкома, затем — директор совхоза «Верхневилюйский», главный зоотехник Сунтарского управления сельского хозяйства.

Заслуженный зоотехник РСФСР.

Депутат Верховного Совета СССР VI созыва (избран 18 марта 1962 г.).

Умер 27 декабря 1996 года.

Источники 
 Уус Алдан, 1930—1990. Сыыппаралар, чахчылар : буклет /[бэчээккэ бэлэмнээтилэр : И. И. Сыроватскай, П. Н. Гоголев уо.д.а.]. — Боро±он, 1990. — С. 9.
 Сунтарский улус : история, экономика, культура, фольклор / Администрация муницип. р-на «Сунтар. улус (район)», Ин.-т гуманитар. исслед., Ин.-т регион. экон. АН РС(Я); [сост. : П. П. Петров, Е. Г. Егоров, А. П. Герасимов; гл. ред. Е. Г. Егоров]. — Якутск, 2006 — С. 552.
 Избранные народом : делегаты Всеякут. съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…,1922—2008 / Государственное Собр. (Ил Тµмэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. : А. Н. Жирков (рук.) и др.]. — Якутск, 2009. — С 254, 285
 https://suntarlib.saha.muzkult.ru/media/2018/08/28/1232286781/N1_01_Compressed_4.pdf
 Улусы республики Саха (Якутия)
 http://iltumen.ru/sites/default/files/upload/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf
 https://suntarlib.saha.muzkult.ru/media/2018/08/28/1232286781/N1_01_Compressed_4.pdf Некролог

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва